En Pologne, Wysoka peut désigner :

dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Wysoka, village 

dans la voïvodie de Mazovie
 Wysoka, village 

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Wysoka, village 

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Wysoka, village du powiat de Polkowice 
 Wysoka, village du powiat de Wrocław 

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Wysoka, village de la gmina de Tuchola
 Wysoka, village de la gmina de Cekcyn

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Wysoka, ville du powiat de Piła 
 Wysoka, gmina du powiat de Piła 
 Wysoka, village du powiat de Wągrowiec

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Wysoka, village du powiat de Sucha 
 Wysoka, village du powiat de Wadowice 

dans la voïvodie de Lubusz
 Wysoka, village du powiat de Gorzów
 Wysoka, village du powiat de Międzyrzecz 
 Wysoka, village du powiat de Zielona Góra 

dans la voïvodie d'Opole
 Wysoka, village du powiat de Głubczyce
 Wysoka, village du powiat d'Olesno 
 Wysoka, village du powiat de Strzelce 

dans la voïvodie de Poméranie
 Wysoka, village du powiat de Słupsk
 Wysoka, village du powiat de Starogard 

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Wysoka, village du powiat de Działdowo
 Wysoka, village du powiat d'Elbląg